Tong se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Shao Quan Tong
 Yan-Feng Tong